Дэвид Нил Санти (; р.  в Оук Парк, Иллинойс, США) — фигурист из США, серебряный призёр чемпионата мира 1981 года в мужском одиночном катании. В настоящее время — технический специалист ИСУ и тренер по фигурному катанию. Среди его учеников, в числе прочих, чемпионка США среди юниоров — Агнес Завадски.

Спортивные достижения

Мужчины

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1976 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Тренеры по фигурному катанию США
Технические специалисты ИСУ